Göta Lejon kan avse:

Göta Lejon – en teaterbyggnad i Stockholm
Göta lejon, Blekinge – en befästning i Karlskrona
Göta lejon, Göteborg – en försvarsskans i Göteborg,  se Skansen Lejonet
Göta Lejon (apotek) – ett apotek i Karlskrona
Göta Lejon (biograf) – 16 biografer ägda av Torsten Björnberg, Göteborg
 Göta Lejon (biograf i Särö) – en biograf i Särö
Göta Lejon (fastighetsbolag) – ett före detta fastighetsbolag i Göteborg
Göta Lejon (orkester) – en ungdomsparadorkester från Göteborg
Isbrytaren Göta Lejon – en isbrytare i Göteborg, senare D/S Norhope